День образования пограничных войск Республики Казахстан  — праздник в Казахстане, отмечаемый ежегодно 18 августа. Праздник отмечается в честь подписанного 18 августа 1992 года Нурсултаном Назарбаевым Указа «Об образовании пограничных войск».

Общая протяженность государственной границы республики составляет около 14 тыс. км. Из них около 600 км проходят по Каспийскому морю, 7 200 км приходятся на границу с Российской Федерацией, 1 740 км — с КНР, 2 150 км — с Республикой Узбекистан, 1 050 км — с Киргизской Республикой и 400 км — с Туркменистаном. Во времена Советского Союза охранялась только сухопутная граница с Китаем и по Каспийскому морю с Ираном.

Примечания 

Праздники Казахстана
18 августа